Marcó del Pont es un apellido de origen catalán, y puede hacer referencia a:

Personas 

Buenaventura Marcó del Pont; comerciante español, padre de Casimiro Marcó del Pont.
Casimiro Marcó del Pont; militar español que ejerció como gobernador de la Corona Española en Chile.
Manuel María Marcó del Pont, militar español.
Raúl Marcó del Pont, escritor argentino.
Mercedes Marcó del Pont, economista argentina.

Miscelánea 
Casa Marcó del Pont, centro cultural ubicado en el barrio de Flores, Buenos Aires.